Il singolare del torneo di tennis Munich WCT 1983, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Brian Teacher che ha battuto in finale Mark Dickson 1–6, 6–4, 6–2, 6–3.

Teste di serie 

 Assente
 Ivan Lendl (primo turno)
 Vitas Gerulaitis (quarti di finale)
 José Luis Clerc (primo turno)

 Wojciech Fibak (semifinali)
 Kevin Curren (quarti di finale)
 Steve Denton (secondo turno)
 Bill Scanlon (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Munich WCT 1983